

Formazione 
 Coach – colui o colei che accompagna una persona o un gruppo di persone da una situazione attuale ad una desiderata

Meccanica 
 Coach – carrozza per il trasporto di persone, in uso in Inghilterra dal 1500, di origine ungherese e diffusa poi in tutta Europa
 Coach – tipo di carrozzeria automobilistica

Musica 
 Coach – insegnante che forma musicisti (cantanti, strumentisti) che già conoscono la tecnica di base al fine di prepararli alla carriera professionale, accezione entrata nell'uso comune con i talent show
 Vocal coach o Voice coach – insegnante che forma cantanti

Sport 
 Coach – sinonimo di allenatore, termine usato in particolare nel tennis e nei Paesi anglosassoni

Televisione 
Coach - serie televisiva del 1989

Altri progetti